Orta Salahlı – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Orta Salahlı – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian